Гран-при Бельгии 1979 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1979 года. Автогонки прошли 13 мая 1979 года на трассе Зольдер. Борьба за победу развернулась между гонщиками команд Феррари и Лижье, победителем из которой вышел гонщик Феррари Джоди Шектер. Вторым стал Жак Лаффит из Лижье, а Дидье Пирони на Тиррелле дополнил подиум. Очки также получили Ройтеман, Патрезе и Джон Уотсон.

Квалификация 
На этом этапе в паддоке появился новый участник — команда Альфа-Ромео, с блеском выступавшая в первых двух чемпионатах мира  и  годов, решила возобновить своё участие в Формуле-1. На данном этапе команда пользовалась 12-цилиндровыми оппозитными двигателями, такими же, как и у автомобилей Брэбема. В то же время команда готовила автомобиль под новые V-образные моторы.

Как и на предыдущем этапе, в квалификации победил Лаффит, вторым снова стал Депайе. Нельсон Пике из Брэбема удивил всех, показав третье время, а вслед за ним стартовал будущий триумфатор второй половины сезона Алан Джонс, автомобиль которого Williams FW07 начал демонстрировать высокую скорость. Только с третьего ряда стартовал действующий чемпион Марио Андретти, компанию которому составил Вильнёв. Он, как и его партнёр Шектер, проиграли на этот раз гонщикам Лижье почти целую секунду. Восьмым стартовал Регаццони, девятым неожиданно хорошо квалифицировался Хант. Десятым стал Ройтеман.

Новоявленные дебютанты сезона — Бруно Джакомелли и его Альфе-Ромео смогли показать достойное 14-е время. Среди аутсайдеров квалификации, кроме привычных Дейли и Мерцарио, оказался Патрик Тамбе, который не смог показать должного времени на устаревшем автомобиле M26, после того как его партнёр Уотсон расколотил на тестах его M28.

Дебютант предыдущего этапа — команда Каузен выступила ещё хуже, чем прежде. Бранкателли проиграл ближайшему сопернику (Мерцарио) почти столько же, сколько сам Мерцарио проиграл времени поул-позиции. Видя такие удручающие результаты, руководитель команды Вилли Каузен решил прекратить разработку собственных автомобилей, и после неудачных попыток купить готовое шасси покинул Формулу-1.

Гонка 
На старте вперед вырвался Депайе, а вот Лаффит пропустил не только его, но и Пике с Джонсом. На втором же круге сначала случился небольшой контакт между Шектером и Регаццони, а буквально через несколько секунд на резко потерявшую скорость машину швейцарца налетел Вильнёв. Столкновение заставило канадца отправиться в боксы за новым носовым обтекателем, а Регаццони сошёл.

В паре Джонс-Пике сначала разрыв был небольшим, однако затем австралиец смог оторваться и приблизился к Депайе. Пике, напротив, отстал и на 4-м круге пропустил Лаффита, а затем и Шектера. Впоследствии у него (и одновременно у его напарника Лауды) сгорел двигатель Alfa-Romeo, не отличавшийся надежностью в том сезоне.

Южноафриканец как раз перед тем, как обогнать Пике, обогнал также и Андретти. После некоторого затишья, Лаффит догнал и обогнал Джонса, а на 19-м круге вышел в лидеры. Бывший лидер Депайе затем пропустил ещё и Джонса, который к 24-му кругу сам вышел в лидеры. Перед этим на 21-м круге хорошее выступление дебютанта Джакомелли на Альфе-Ромео было прервано столкновением с другим дебютантом — де Анджелисом, в результате которого оба сошли.

Запас удачи у Джонса закончился на 40-м круге — он сошёл из-за поломки электрики. Затем Депайе смог выйти в лидеры, но только до 47-го круга, на котором он ошибся и влетел в отбойник. Таким образом, в лидеры вновь вышел его напарник Жак Лаффит. Оказавшийся при этом вторым Шектер постепенно догонял лидера и к 54-му кругу вышел вперед и впоследствии одержал свою первую победу в сезоне. На третьем месте долгое время шёл Ройтеман, но на последних кругах его настиг и обогнал Пирони. Дополнили очковую зону Патрезе и Уотсон. Откатившийся назад после пит-стопа Вильнёв пробился было на 3-е место и даже установил быстрейший круг (четвёртый этап подряд), но на последнем круге у него закончилось топливо. Несмотря на это, он был классифицирован, но вне очковой зоны, седьмым. В то же время, первые очки в сезоне как для себя, так и для команды Arrows заработал Патрезе.

|}

 Первый в чемпионате мира подиум для Дидье Пирони и 30-й для Джоди Шектера, 250-й подиум для Ferrari.
 Из-за ошибки судей первоначально было объявлено, что быстрейший круг в гонке установил Шектер.

Положение в чемпионате 
Одержав победу, Шектер вышел в лидеры чемпионата. Лаффит, прервав серию сходов, занял вторую строчку, а на третье место за счет результативного финиша вышел Ройтеман. Вильнев и Депайе, не добравшиеся до очков, опустились каждый на три позиции в чемпионате. Первых пятерых гонщиков стало разделять всего пять очков. В кубке конструкторов Феррари обошла Лижье на один балл и вновь вышла в лидеры. Лотус повторил свой худший результат сезона, и отстал ещё на несколько очков от двух лидеров турнира. Все остальные команды по-прежнему располагались далеко позади.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Бельгии